Szesnaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały w Râșnovie w dniach 21–22 lutego 2020 roku.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Râșnovie będzie Constantin Andrei oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym będzie Christian Kathol, a jego asystentem – Sandro Sambugaro. Kontrolą sprzętu zajmować się będą Sepp Gratzer oraz Horst Tielmann.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 20 lutego 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 21 lutego 2020

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 22 lutego 2020

Drugi konkurs indywidualny – 22 lutego 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Râșnovie
2020 w Rumunii